Зуя — річка в Україні
 Зуя — селище міського типу, Автономна Республіка Крим, Білогірський район